Сан Иделфонсо има више значења:

 Сан Иделфонсо (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Иделфонсо (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику